10-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2011 — дивизион C — спортивное соревнование по баскетболу под эгидой ФИБА Европа, которое проходило с 28 июня по 3 июля 2010 года в столице Армении Ереване. В турнире участвовало семь команд, разделённых на две группы. Победитель турнира получил право выступать в дивизионе В. Впоследствии сборная Мальты, выигравшая турнир, отказалась от повышения в классе.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

За 5 — 7-е места

Плей-офф

Ссылки 
Официальный сайт ФИБА-Европа

Примечания 

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2011